Dialektiker steht für:
 in der altgriechischen Philosophiegeschichte Philosophen unterschiedlicher Schulzugehörigkeit, siehe Dialektik #Hellenistische Philosophie 
 in der chinesischen Philosophiegeschichte die Schule der Namen